

Населені пункти та їхні частини

 Язьвіни — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Язьвіни — село в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Язьвіни — село в гміні Борове Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Язьвіни — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Язьвіни — село в гміні Пілява Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Язьвіни — село в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Язьвіни — село в гміні Мстув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Язьвіни — село в гміні Крашевіце Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Язьвіни — частина села Лісьовулька в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Язьвіни — частина села Брудзевиці в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Язьвіни — частина села Лещин у гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Язьвіни — частина села Ладна в гміні Скшишув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Язьвіни — частина села Пенчкі-Козлово в гміні Красне Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Язьвіни — частина села Лехув у гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Язьвіни — частина села Млотковиці в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Язьвіни — частина села Бронковиці в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Язьвіни — частина села Ружополе в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Язьвіни — частина села Пшедборув у гміні Мікстат Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Язьвіни — частина села Кошари в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Язьвіни — колонія в гміні Черніково Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Язьвіни — осада в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Язьвіни — осада в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
Ятвяги

Примітки